Боли — персоналии и топоним:

Топонимы 
 Боли — уезд городского округа Цитайхэ провинции Хэйлунцзян (КНР).

Персоналии 
 Боли, Базиль (род. 1967) — французский футболист ивуарийского происхождения.
 Боли, Вилли (род. 1991) — французский футболист.
  (род. 1993) — французский футболист.
  (род. 1991) — французский футболист.
  (род. 1965) — французский футболист.
  (род. 1998) — французский футболист.
 Боли, Штефан (род. 1983) — швейцарский теннисист.
 Боли, Янник (род. 1988) — французский футболист с ивуарийскими корнями.

См. также 
 Боли () — неофициальное китайское название города Хабаровск.